Серге́й Дми́триевич Балуха́тый (1893, Феодосия — 1945, Ленинград) — советский литературовед, библиограф, член-корреспондент АН СССР (1943).

Биография 
Родился в Феодосии  года. В 1912 году окончил Таганрогскую гимназию с золотой медалью. Уже в юности публиковался в местных газетах — писал на литературные темы.

В 1916 году окончил историко-филологический факультет Петроградского университета. В 1919—1923 гг. — профессор Самарского, затем, до конца жизни — Ленинградского университетов. С 1930 года руководил отделом русской литературы XX века в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом). Исследования С. Д. Балухатого посвящены, главным образом, творчеству М. Горького и А. П. Чехова. Пережил блокаду.

Скончался 2 апреля 1945 года в Ленинграде от злокачественной гипертонии 2 апреля 1945 года в Ленинграде. Похоронен на Литераторских мостках на Волковском кладбище.

Жена: Люция Федоровна Балухатая (?—1945) — балерина Мариинского театра. Похоронена рядом с мужем.

Основные работы 
 Теория литературы: Аннотированная библиография. Ч. 1. Л., 1929;
 Критика о М. Горьком. Библиография статей и книг. 1893—1932. — М. — Л., 1934;
 Литературная работа М. Горького. Список первопечатных текстов и авторизованных изданий 1892—1934. — М. — Л., 1936;
 Чехов-драматург. — Л., 1936;
 Вопросы изучения драматургии М. Горького. — М. — Л., 1938;
 Горьковский семинарий. — Л., 1946.
 Вопросы поэтики. — Л., 1990.

Примечания

Литература 
 Берков П. Н., Муратова К. Д. Хронологический список научных трудов С. Д. Балухатого // Учёные записки ЛГУ. Сер. филологических наук. — 1948. Вып. 13;
 
 
 Куприяновский П. Б. Литературовед, библиограф, педагог: (К 100-летию со дня рождения С. Д. Балухатого) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. 1993. Вып. 1.
 Иоффе Ф. М.

Ссылки 
 
 Историческая справка на сайте Архива РАН

Литературоведы СССР
Чеховеды
Выпускники Таганрогской гимназии
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Санкт-Петербургского университета
Сотрудники Пушкинского Дома
Горьковеды
Преподаватели Самарского государственного университета
Деканы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Формальный метод
Похороненные на Литераторских мостках